Джеймс Э́нтони Уи́лсон (; родился 1 декабря 1995 года, , Стаффордшир) — английский футболист, нападающий клуба «Порт Вейл».

Клубная карьера 
Уилсон был замечен скаутами «Манчестер Юнайтед» в возрасте семи лет, после чего был приглашён в молодёжную академию клуба.

В возрасте 15 лет дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» в возрасте до 18 лет в матче против «Эвертона», отметившись в этой игре забитым мячом.

5 апреля 2014 года Уилсон попал в заявку на матч Премьер-лиги против «Ньюкасла», но на поле не вышел. Дебют Уилсона в основном составе «Юнайтед» состоялся 6 мая 2014 года в матче Премьер-лиги против «Халл Сити» на стадионе «Олд Траффорд». В этой игре он отметился «дублем», а «Манчестер Юнайтед» под руководством Райана Гиггза одержал победу со счётом 3:1.

7 августа 2014 года Джеймс Уилсон забил четыре мяча в финале Большого кубка Манчестера против «Манчестер Сити».

Перед началом сезона 2014/15 изменился номер, под которым Уилсон выступал за «Манчестер Юнайтед»: вместо номера «47» Джеймс начал играть под номером «49». Как объяснил сам Джеймс, решение о смене номера принял главный тренер Луи ван Гал, который полагал, что нападающий должен играть под номером, в состав которого входит цифра «9». Номер «49» был ближайшим незанятым номером.

20 августа 2016 года отправился в сезонную аренду в клуб «Дерби Каунти». В октябре 2016 года на тренировке получил разрыв передних крестообразных связок колена, из-за чего пропустил остаток сезона 2016/17.

Карьера в сборной 
23 марта 2011 года Джеймс Уилсон провёл матч за юношескую сборную Англии до 16 лет против юношеской сборной Северной Ирландии. Англичане одержали победу со счётом 3:0.

5 сентября 2013 года Уилсон забил в своём дебютном матче за сборную Англии 19 лет в игре против сборной Эстонии.

3 сентября 2015 года забил гол в дебютном матче за сборную Англии 21 года в игре против сборной США.

Статистика выступлений

Личные достижения 
 Награда Джимми Мерфи лучшему молодому игроку года в составе «Манчестер Юнайтед»: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Порт Вейл»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Солфорд Сити»
Игроки ФК «Порт Вейл»